Владимир Иванович Городецкий: Городецкий, Владимир Иванович (род. 1937) — советский и российский специалист по проблемам искусственного интеллекта.
 Городецкий, Владимир Иванович (1946 — ?) — советский хоккеист.